Кобзаренко — украинская фамилия. Известные носители:

 Кобзаренко, Анастасия Степановна (род. 1934) — директор «Национальной библиотеки Украины для детей», Герой Украины.
 Кобзаренко, Валерий Николаевич (род. 1977) — украинский шоссейный велогонщик, тренер по велоспорту.